Madu steht für:

 Madu, eine mittelalterliche Angriffs- und Verteidigungswaffe aus Indien

Madu ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Madu (* 1993), saudi-arabischer Fußballspieler
 Kingsley Madu (* 1995), nigerianischer Fußballspieler
 Patience Ndidi Madu (* 1988), nigerianische Fußballschiedsrichterin